Нурмухаме́дов — фамилия. Известные носители:

 Жанкожа Нурмухамедов — казахский народный герой.
Нурмухамедов, Марат Коптлеуич — советский и узбекский филолог.
 Нурмухаметов (Нурмухамедов), Ринат Хайевич (род. 1961) — советский футболист.
 Нурмухамедов, Хасен Нурмухамедович (1900—1938) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Нурмухамедова
 Нурмухаммедов, Нагим-Бек Джелаль-эд-Динович (1924—1986) — советский художник.
 Нурмухаметов